Maizieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Maizières, Pas-de-Calais, kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Maizières, Calvados, kommun i departementet Calvados, 
 Maizières, Meurthe-et-Moselle, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle, 
 Maizières, Haute-Marne, kommun i departementet Haute-Marne, 
 Maizières, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône,